Donald MacKenzie – regista e attore scozzese naturalizzato statunitense
Donald MacKenzie – canottiere canadese